Nicolas Texier de La Boëssière (1723-1807), maître d'armes, homme de lettres, pédagogue français ;
 Antoine Texier La Boëssière (1766-1818), maître d'armes français ;
 Marc-Antoine de La Boëssière de Lennuic (1766-1846), général et homme politique français.

Voir aussi 
 
 
 
 
Patronyme français